Schweinberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Schweinberger (* 1996), österreichische Radsportlerin
 Johann Schweinberger (1894–1985), österreichischer Politiker (CSP/ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter und Nationalrat 
 Kathrin Schweinberger (* 1996), österreichische Radsportlerin
 Kurt Schweinberger (* 1966), österreichischer Grasskiläufer
 Rudolf Schweinberger (1935–2008), österreichischer Skispringer
 Sigrid Schweinberger, österreichische Grasskiläuferin
 Stefan R. Schweinberger (* 1963), Professor für Psychologie an der Universität Jena